MŠK Púchov (celým názvem: Mestský športový klub Púchov) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Púchov. Založen byl v roce 1920 pod názvem ŠK Púchov. Od roku 1993 klub nosil název Matador Púchov. V roce 2006 byl klub, po odstoupení hlavního sponzora, přejmenován na FK Púchov. V roce 2013 došlo k fúzi s OTJ Moravany nad Váhom, díky čemuž klubu připadla třetiligová licence. Od sezóny 2013/14 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Západ.

Své domácí zápasy odehrává na městském stadionu Púchov s kapacitou 6 614 diváků.

Získané trofeje 

 Slovenský fotbalový pohár (1×)
 2002/03

Historické názvy 

Zdroj: 

 1920 – ŠK Púchov (Športový klub Púchov)
 1945 – ŠK Rolný Púchov (Športový klub Rolný Púchov)
 1948 – Sokol Makyta Púchov
 1956 – TJ Iskra Púchov (Telovýchovná jednota Iskra Púchov)
 1968 – TJ Gumárne 1. mája Púchov (Telovýchovná jednota Gumárne 1. mája Púchov)
 1993 – ŠK Matador Púchov (Športový klub Matador Púchov)
 2003 – FK Matador Púchov (Futbalový klub Matador Púchov)
 2007 – FK Púchov (Futbalový klub Púchov)
 2013 – fúze s OTJ Moravany nad Váhom ⇒ název nezměněn
 2015 – MŠK Púchov (Mestský športový klub Púchov)

Stadion 

Mestský štadion Púchov má kapacitu 6 614 (místa k sezení: 5 963).

 1953 – začátek výstavby fotbalového stadionu
 1957 – 1. květen – stadion slavnostně otevřen
 1958 – započala výstavba hlavní tribuny
 1960 – hlavní tribuna v provozu
 2000 – překrytí atletické škvárové dráhy okolo hrací plochy trávou
 2001 – rozšíření kapacity, téměř celá kapacita stadionu je k sezení (90 %)
 2001 – nová výsledková světelná tabule

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1962–1964: Krajský přebor – sk. Střed
 1964–1965: 2. liga – sk. C
 1965–1969: Divize E
 1969–1974: 3. liga – sk. C
 1974–1982: 1. SNFL
 1982–1983: 2. SNFL – sk. Západ
 1983–1986: 1. SNFL
 1986–1993: 2. SNFL – sk. Západ
 1993–2000: 2. liga
 2000–2006: 1. liga
 2006–2009: 3. liga – sk. Západ
 2009–2011: 2. liga
 2011–2012: 3. liga – sk. Západ
 2012–2013: 4. liga  – sk. Severozápad
 2013–: 3. liga – sk. Západ

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Výsledky v evropských pohárech

Známí hráči

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 
 Profil klubu na futbalnet.sk 
 Rok 1957: Púchovčania oslávia 1. máj na novom štadióne, vtedy.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1920
Sport v Púchově
Sportovní kluby v Trenčínském kraji